O Taiwan Steel Football Club é um clube de futebol com sede em Tainan, Taiwan.

História 
A equipe compete no Campeonato Taiwanês de Futebol..

Clubes de futebol de Taiwan